

Astronomia 
 M50 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M50 – autostrada britannica, fra la M5 a Tewkesbury e Ross-on-Wye
 M50 – autostrada irlandese, raccordo semicircolare di Dublino

Altro 
 M50 Ontos